Лейдлоу, Ле́йдло или Лэйдлоу () — фамилия. Известные носители:

 Лейдлоу, Джон Коулман (1921—2015) — канадский врач-эндокринолог, член Королевского общества Канады.
 Лэйдлоу, Марк (род. 1960) — американский писатель.
 Лейдлоу, Стюарт (1877—1960) — канадский игрок в лакросс, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Лейдлоу, Фрэнк (1876—1963) — британский биолог.
 Лейдлоу, Элис (более известна под фамилией Манро; род. 1931) — канадская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Примечания